Кенте́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 100 км на захід від Ренна, 17 км на південний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1293 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2610,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Кентен 
 [ Розташування муніципалітету Кентен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор